Са́лацгривский край () — бывшая административно-территориальная единица на севере Латвии, в историко-культурной области Видземе. Край состоял из трёх волостей и двух городов — Айнажи и Салацгрива, последний из которых являлся центром края.

Площадь края составляла 637,6 км². Граничил с Лимбажским, Алойским краями Латвии и эстонским уездом Пярнумаа. С запада омывался Рижским заливом.

Край был образован 1 июля 2009 года из части расформированного Лимбажского района. До 1949 года эта территория входила в Валмиерский (Вольмарский) уезд.

В 2021 году в результате новой административно-территориальной реформы Салацгривский край был упразднён. Его территория вошла в состав Лимбажского края.

В 1937 году в местечке Унгены был найден клад куфических монет X века. Один из дирхемов был 792/793 года.

Население 
На 1 января 2010 года население края составляло 9408 человек.

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 город Салацгрива ()
 город Айнажи ()
 Айнажская волость ()
 Лиепупская волость ()
 Салацгривская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Салацгривского края